Victorino puede referirse a:
Victorino, galorromano, uno de los "treinta tiranos" pretendientes al imperio romano en el siglo III.
Victorino de Petovio o San Victorino, padre de la Iglesia, martirizado en 304 (festividad, 2 de noviembre).
Mario Victorino, Caius Marius Victorinus o Victorino el Africano, filósofo neoplatónico del siglo IV. 
 Miembro de la escuela filosófica de "los victorinos" o escuela de San Víctor.
 Hermano Marie-Victorin, botánico del siglo XX, que da nombre a distintos lugares e instituciones canadienses.
 Toro de la ganadería de Victorino Martín, siglos XX y XXI.
 Victorino (nombre), en femenino Victorina (Vitorino y Vitorina), que en inglés o francés es Victorin y Victorine.

Apellidos
Sasha Victorine, jugador de fútbol.

Topónimos
San Victorino, barrio de Bogotá
Estación Victorino De La Plaza, en la provincia de Buenos Aires.

Biónimos
Pseudomantis victorina, especie de mantis de la familia Mantidae.
Cryptillas victorini, ave de la familia Macrosphenidae.

Títulos de obras
Mlle V. [Victorine] en costume d'espada, cuadro de Manet, 1862.
La Commode de Victorine, comedia-vodevil de Labiche, 1863.
Le Mariage de Victorine, película de Méliès, 1907.

Varios
Victorine (barco), desaparecido en 1822.
Studios de la Victorine, estudios cinematográficos de Niza, actualmente denominados Studios Riviera.

Distinguir